Muziek
My Way (lied), een Engelstalig lied, beroemd geworden in de versie van Frank Sinatra
My Way (Limp Bizkit), een lied van Limp Bizkit
My Way (Usher), een muziekalbum van Usher
My Way (Akufen), een muziekalbum van Akufen
My Way (Eddie Cochran), een muziekalbum van Eddie Cochran
My Way (album van Frank Sinatra)
My Way (Ian Brown), een album van Ian Brown
My Way (Lester Bowie), een album van Lester Bowie
My Way (Shirley Kwan), een album van Shirley Kwan
My Way (Calvin Harris), een lied van Calvin Harris
My Way (Herman Brood)

Film en televisie
My Way (1973), een Zuid-Afrikaanse film uit 1973.
My Way (1974), een film uit 1974 van Kaneto Shindō
My Way (televisieserie), een Hongkongse televisieserie.